Adam Ziemiński (ur. 1956) – polski mechanik i polityk, poseł na Sejm RP I kadencji
 Adam Ziemiński (ur. 1965) – polski trener koszykarski
 Ireneusz Ziemiński (ur. 1965) – polski filozof
 Kacper Ziemiński (ur. 1990) – polski żeglarz
 Wiktor Ziemiński (1907-1970) – polski  generał
 Władysław Ziemiński (1865-po 1939) – polski inżynier, urzędnik, minister robót publicznych